Ел Салеро има више значења:

 Ел Салеро (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Салеро (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Салеро (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Салеро (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салеро (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салеро (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салеро (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Салеро (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Салеро (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Салеро (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику